Игры в группе Е на Чемпионате Мира 2010 года состоятся с 14 по 24 июня 2010 года. Группа состоит из сборных Нидерландов, Дании, Японии и Камеруна.
В последнем Рейтинге сборных ФИФА Нидерланды были на 3 месте, Камерун на 20, Дания на 33 и Япония на 46-м месте. Прежде эти сборные не встречались на групповых этапах Чемпионатов мира.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место сыграет с командой, занявшей 2-е место в группе F, а команда, занявшая 2-е место сыграет с победителем группы F.

Самой успешной командой данной группы является сборная Нидерландов, которая дважды занимала 2-е место на Чемпионатах(1974 и 1978). Дания участвовала 3 раза, Камерун 5 раз, но ни одна из этих команд не проходила дальше 1/4 финала. Япония будет в 4 раз принимать участие на Чемпионатах мира, но наивысшим достижением является 2-й раунд на Чемпионате мира по футболу 2002. Сборная Камеруна стала первой сборной на чемпионате, которая утратила шанс на выход в следующий этап турнира, проиграв оба матча. Сборная Нидерландов стала первой сборной, обеспечившей себе участие в 1/8 финала ЧМ.

Время указано местное (UTC+2)

Нидерланды — Дания

Япония — Камерун

Нидерланды — Япония

Камерун — Дания

Дания — Япония

Камерун — Нидерланды

Примечания 

Г